Johann von Schullern zu Schrattenhofen ist der Name folgender Personen:

* Johann Anton von Schullern zu Schrattenhofen (1695–1763), österreichischer Beamter
 Johann Franz Jakob von Schullern zu Schrattenhofen (1723–1795), österreichischer Beamter